Al-Faisaly Football Club, società calcistica saudita
Al-Faisaly Sports Club, società calcistica giordana